Stefano Sartori – ex giocatore di curling italiano
Stefano Sartori – sciatore d'erba italiano
Stefano Sartori – maratoneta italiano